Грижинцы () — село на Украине, находится в Винницком районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 769 человек. Почтовый индекс — 23315. Телефонный код — 4355.
Занимает площадь 1,05 км².

Адрес местного совета 
23310, Винницкая область, Тывровский р-н, г. Гнивань, ул. Соборная, 64

Ссылки 
 Грижинцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района